Rosenblatt ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Rosenblatt (* 1956), russischer Komponist
 Edgar Fritz Rosenblatt (1901–1997), US-amerikanischer Chemiker und Manager
 Frank Rosenblatt (1928–1971), US-amerikanischer Psychologe und Informatiker
 Fritz Rosenblatt, Geburtsname von Fred Wander (1917–2006), österreichischer Schriftsteller
 Jay Rosenblatt (* 1955), dänischer Regisseur
 Joe Rosenblatt (Joseph Rosenblatt; 1933–2019), kanadischer Dichter
 Jossele Rosenblatt (Josef Rosenblatt; 1882–1933), ukrainischer Kantor und Komponist
 Levy Rosenblatt (1888–1944), deutscher Lehrer und Erzieher
 Lucas Rosenblatt (* 1954), Schweizer Koch
 Moran Rosenblatt (* 1985), israelische Filmschauspielerin
 Murray Rosenblatt (1926–2019), US-amerikanischer Stochastiker
 Ruth Rosenblatt, Geburtsname von Ruth Lapide (1929–2022), deutsche jüdische Religionswissenschaftlerin und Historikerin
 Susan Rosenblatt, Geburtsname von Susan Sontag (1933–2004), US-amerikanische Schriftstellerin
 Wibrandis Rosenblatt (1504–1564), Ehefrau von drei Reformatoren

Siehe auch:
 Rosenblat
 Rosen